Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди двадцати трёх команд. Победителем в группе «Б» стали московские «Крылья Советов», получившие вместе с тбилисским клубом «Локомотив» право на переход в группу «А». А клубы «Сталь» Днепропетровск, «Дзержинец» Ворошиловград, «Сталинец» Москва, «Спартак» Харьков, «Основа» Иваново, «Авангард» Ленинград, «Спартак» Минск, «Зенит» Ленинград и «Динамо» Казань покинули соревнования команд мастеров.

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru

Примечания 

Чемпионат СССР по футболу 1939
1939